La Agencia Espacial de Colombia (AEC) es una entidad creada para el desarrollo de la industria de tecnologías y servicios aeroespaciales en Colombia. 

La AEC inició operaciones el 4 de octubre de 2017, en conmemoración del Día Mundial del Espacio. En la actualidad, la Agencia es una de las entidades competentes en Colombia para el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos aeroespaciales y cuenta con la designación, desde 2018, como miembro oficial de la Federación Internacional de Astronáutica IAF. 

La información espacial que recibe la AEC es generada por constelaciones como Worldview, SuperView, GaoFen, Jilin, entre otras; sobresaliendo Worldview, por ser la constelación que logra más resolución espacial y precisión del mundo. Además, para el desarrollo de sus proyectos, la Agencia Espacial de Colombia cuenta con el respaldo de la Comunidad Andina, el Consejo Asesor de Generaciones Espaciales (SGAC) y las agencias espaciales de Brasil, Emiratos Árabes, México y Argentina.

Desarrollo 

La historia y desarrollo espacial en Colombia comenzó en Washington, Londres y Moscú, el 27 de enero de 1967, cuando cerca de 125 países se unieron en la firma del Tratado Internacional del Espacio, siendo Colombia parte del acuerdo. Entre los principales compromisos adquiridos al firmar, se prohíbe a las partes del tratado colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita alrededor de la Tierra, instalarse en la Luna o cualquier otro cuerpo celeste.

CCE 

La Comisión Colombiana del Espacio es un ente para consultar y planificar la política espacial de Colombia y fue creada por Decreto Presidencial en 2006. Es esta entidad la que se considera el verdadero primer paso para que el país fortaleciera el conocimiento sobre la Tierra y el espacio exterior. Está conformada por una plenaria, una secretaría ejecutiva, grupos de trabajo y comités técnicos. La plenaria es presidida por el vicepresidente de la república siendo este el máximo órgano de decisión y coordinación.

En 2008, la CCE firma dos acuerdos: el primero llamado «Respaldo de alto nivel para la implementación del Plan Nacional de Observación de la Tierra», y el segundo titulado «Promoción del acceso y uso de imágenes de sensores remotos a través del BNI».

Este organismo se ha enfrentado durante muchos años a críticas por parte del sector académico por su poca productividad y eficiencia. Su funcionamiento estuvo detenido desde el 2014 hasta el 2018, cuando la Fuerza Aérea Colombiana puso en marcha la misión de observación terrestre, lanzando a órbita el segundo satélite de fabricación Colombiana, capaz de tomar imágenes con una resolución de 30 metros por píxel.

COPUOS 

En 2009, Colombia, representado por la CCE y la vicepresidencia, se configuró presidente, durante dos años, de la Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, dando como resultado, proyectos de contribución técnica y el fortalecimiento de las políticas espaciales internacionales. Posterior a esto, junto a entidades como Colciencias, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el Centro Internacional de Física, han comenzado la formulación de proyectos satelitales pero todo esto quedando solo en propuestas.

Creación de la agencia 
Después de varios años, las necesidades espaciales en Colombia se hacían más evidentes, por esto, en 2017, la PhD Pilar Zamora Acevedo tomó la iniciativa para la creación de la Agencia Espacial de Colombia, teniendo como objetivo principal «Crear una visión aeroespacial que permita a Colombia evolucionar en la aplicación y desarrollo de las tecnologías satelitales» para promover la activación de diversos sectores económicos. En esta planificación, la AEC se establecía como fundación sin ánimo de lucro, esperando la cooperación privada, académica y pública.

Marco Jurídico 
Aunque en el país no hay documentos que guarden la literatura la Política Espacial Colombiana de forma precisa, sí se han impulsado fuerzas particulares en miras al apoyo implícito de la  “Política Nacional para el Desarrollo y Aplicación de Tecnologías Espaciales”, Análisis de la política espacial colombiana: una perspectiva de defensa y seguridad (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006). Al día de hoy el marco Jurídico que regula el espacio ultraterrestre en Colombia son: 

 Decreto 2442 de 2006 “Por el cual se crea la Comisión Colombiana del Espacio.”

 Ley 1569 de 2012 - se aprueba el “Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre”, suscrito en Nueva York.
 Decreto 1065 de 2014 se promulga el “Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre”.
 Decreto 1070 de 2015  Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
 Decreto 2258 de 2018  Establecer las normas y procedimientos para efectuar el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1569 de 2 de agosto de 2012.
 Ley 2107 de 2021.

Misiones en Colombia

Visión Agro - Monitoreo satelital agrícola 
Se estima que para el año 2.050 sean 9.000 millones de personas en el mundo con una necesidad común: el alimento; según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia es uno de los 7 países llamados a ser despensa de alimentos para el mundo, porque cuenta con 40 millones de hectáreas para uso agrícola y pecuario y es el segundo país con mayor biodiversidad.

En torno a dicha necesidad, la Agencia Espacial de Colombia implementa el programa “Visión Agro”, en la cual intenta hacer una identificación digital agrícola para promover el desarrollo de los agricultores y que puedan:

 Acceder a las imágenes satelitales de mejor resolución del mercado.

 Interconectarse con dispositivos IoT para mayor control.

Última Milla - Conectividad Satelital 
A través de los satélites geoestacionarios que hoy tienen alcance sobre Colombia, la AEC obtiene una cobertura total en el territorio nacional, aportando así el acceso del campo a la productividad y a nuevos mercados.

Con los aliados internacionales que tiene la Agencia, realizan proyectos de conectividad satelital, en cualquier lugar de Colombia.

Complementos IoT 
El proyecto IoT, o internet de las cosas, busca la promoción de la conectividad en regiones agrícolas y/o apartadas en el país. Esta tecnología promueve la captura masiva de datos en pro de eficiencias y mayor productividad en los procesos, mejores diagnósticos y por ende mejores decisiones, gracias también a la analítica de dicha información y big data e IA. Esto hace posible llegar a la agricultura de precisión, mediante la automatización de procesos, envío de alertas, detección de anomalías, entre otros.

Aprendiendo con Galileo - Tele Educación 
La Agencia Espacial de Colombia se considera actor en el CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) y argumentan que una de sus bases es creer en el conocimiento como eje fundamental, la AEC usa la tecnología espacial para promover proyectos de educación técnica y virtual, queriendo lograr así un impacto social en el mayor porcentaje de la población, intentando generar condiciones de equidad, sin importar su ubicación geográfica o su condición socio económica. Una de las grandes sedes de este proyecto, al día de hoy, se encuentra en Tunja.

Telemedicina 
La salud es un derecho fundamental y un elemento esencial de la dignidad humana. Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, sin embargo, existen brechas considerables entre las coberturas y calidad del servicio en zonas urbanas y rurales, con tecnología espacial, la Agencia Espacial de Colombia, busca cerrar dichas brechas, velando porque el servicio se preste siempre bajo parámetros de calidad y de equidad.

Inteligencia geoespacial 

Colombia requiere un desarrollo territorial sustentado en inteligencia geoespacial, concepto que contempla aplicaciones de defensa, seguridad, inteligencia, características del territorio, ubicación de recursos, polos de desarrollo, zonas con potencial de crecimiento, entre muchas otras. La inteligencia geoespacial permite diseñar la forma en que el país se desarrolla y tomar decisiones conforme el mismo evoluciona.

GreenSat - Monitoreo ambiental y climático 
Para proteger la biodiversidad y recursos naturales de Colombia, es necesario contar con las herramientas que permitan hacer un seguimiento a las actividades que se desarrollan en zonas de reserva, de igual forma aquellas que permitan identificar comportamientos o sucesos anormales generando alertas, en tiempo real, para que las entidades de control puedan tomar las acciones del caso y evitar daños irreversibles.

Cubesats - Programa Espacial 
Mediante el desarrollo de Cubesats, satélites funcionales de bajo costo, la Agencia Espacial de Colombia busca aportar al campo, soluciones específicas de amplio impacto.

Cooperación Internacional 
La AEC genera alianzas con Agencias Espaciales Internacionales, empresas nacionales e internacionales de tecnología de alto nivel para el sector de las telecomunicaciones, observación de la tierra, analítica satelital y en general todas aquellas que pertenezcan al ecosistema espacial mundial.

Eventos

Véase también 

 Agencia Espacial Mexicana
 Carrera espacial latinoamericana
 Agencia Espacial Peruana CONIDA
 Agencia Espacial Brasileña
 Agencia Boliviana Espacial
 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales de Venezuela
 Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina
 Instituto Espacial Ecuatoriano

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial de la AEC

Agencias espaciales por país
Organizaciones de Colombia